Scheidig ist der Familienname folgender Personen:
Alfred Scheidig, deutscher Ingenieur für Geotechnik
 Dieter Scheidig (* 1965), deutscher Museologe
 Tim Scheidig (* 1989), deutscher Maskenbildner
 Walther Scheidig (1902–1977), deutscher Kunsthistoriker